Куйбишев () е фамилно име в Русия и в други страни от бившия СССР от татарски произход. Среща се също вариант Кайбишев (Кайбышев). Има производни наименования в чест на съветския политик Валериан Куйбишев (или на брат му Николай Куйбишев).

Личности 
 Валериан Куйбишев (1888-1935) – руски съветски политик
 Николай Куйбишев (1893-1938) – руски съветски генерал

Топоними 
 Армения
 Куйбишев – предишно име на село в област Тавуш

 Казахстан
 Куйбишев – село в Западноказахстанска област

 Русия
 Куйбишев – град в Новосибирска област
 Куйбишев – предишно име на град Самара
 Куйбишев – предишно име на град Болгар, Татарстан
 Куйбишев – посьолок във Волгоградска област

Вижте също 
 Куйбишево
 Новокуйбишевск

Руски фамилни имена